Vergy steht für:

 Reulle-Vergy, eine Gemeinde, im Département Côte-d’Or, Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Haus Vergy, eine burgundische Familie

Vergy ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Vergy (1375–1439), Graf von Dammartin, Marschall von Frankreich
 Guillaume de Vergy(† 1407), Erzbischof von Besançon
 Jean III. de Vergy (genannt le Grand; † 1418), burgundischer Adliger und Militär
 Jean IV. de Vergy († 1461), Seigneur de Fouvent, Saint-Dizier, Vignory, La Fauche und Port-sur-Saône